Herb gminy Pniewy – herb gminy w województwie mazowieckim
 Herb gminy Pniewy – herb gminy w województwie wielkopolskim